Гезехус — фамилия.

Известные носители:
 Гезехус, Александр Яковлевич (1814—1881) — русский кораблестроитель XIX века, генерал-майор Корпуса корабельных инженеров.
 Гезехус, Карл Яковлевич (1817-после 1881) — русский кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных инженеров, брат А. Я. Гезехус.
 Гезехус, Николай Александрович (1845—1918) — русский физик. Профессор Томского университета (ТГУ) и его первый ректор (1888—1889), сын А. Я. Гезехус.

 Захаров-Гезехус, Илья Артемьевич (род. 1934) — генетик, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН.